L’Alliance Française Paris Île-de-France (ou Alliance Française de Paris) est une école d’enseignement du français langue étrangère (FLE). Établissement privé d'enseignement supérieur, organisme de formation reconnu, l'Alliance Française Paris Île-de-France est une association loi de 1901 reconnue d'utilité publique. Elle accueille près de  étudiants de 160 nationalités différentes chaque année.

Depuis plus d'un siècle, elle promeut et diffuse la langue française et les cultures francophones.

L'Alliance Française Paris Île-de-France fait partie d’un réseau international coordonné par la Fondation Alliance française qui représente 844 Alliances françaises dans 136 pays pour plus de  étudiants, ce qui fait d'elle le premier réseau culturel mondial.

Création et histoire

À l’origine 

Le samedi  à 16 heures, le Comité d’organisation de l’Alliance Française, sous la direction du diplomate Paul Cambon, se réunit au 215 boulevard Saint-Germain ( arrondissement de Paris).

Sont également présents autour de lui un petit nombre de personnes venant de divers horizons : Pierre Foncin; Louis Machuel, directeur de l’enseignement public en Tunisie ; Jean Jules Jusserand, chef de bureau au ministère des Affaires étrangères ; Alfred Mayrargues, « un israélite » ; Paul Melon, un protestant ; le père Charmetant, missionnaire apostolique et Paul Bert, ancien ministre de l’Instruction publique. »

Le nombre des membres du Conseil d’administration est fixé à cinquante. Il compte dans ses rangs des notabilités venues des horizons les plus différents : hommes politiques, diplomates, écrivains, archéologues, historiens, géographes, magistrats, éditeurs, gens d’Église.

L’association est approuvée par arrêté du ministère de l’Intérieur le . Elle élabore ses statuts et les votes au cours de l’Assemblée générale du , date à laquelle on peut rapporter la fondation véritable et en tout cas définitive de l’Alliance française.

Vocations initiales 

« Association nationale pour la propagation de la langue française dans les colonies et à l’étranger », elle se propose les moyens d’action suivants :

 fonder et subventionner des écoles françaises ou introduire des cours de français dans les écoles qui en sont dépourvues ;
 former des maîtres, au besoin en créant des Écoles normales ;
 distribuer des récompenses propres à assurer la fréquentation des écoles ;
 donner des prix ou des bourses de voyage aux meilleurs élèves
 encourager les publications pouvant seconder l’œuvre de l’Alliance, et, en particulier, celles qui ont un caractère pédagogique ;
 publier un Bulletin périodique ;
 organiser des conférences et autres moyens divers de propagande.

Elle fait appel aux hommes de bonne volonté, de toute opinion ou de toute tendance politique, religieuse et idéologique. Elle compte sur les écrivains, les artistes, les enseignants, les chercheurs, les industriels, les négociants, les armateurs, les agriculteurs, les Chambres de commerce, les membres des sociétés de géographie, les journalistes, les économistes : tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, s’intéressent à l’expansion de la France dans le monde.

Les formations de professeurs 

Les cours de vacances sont créés en 1894. Destinés plus spécialement aux professeurs étrangers de français, ils sont également ouverts aux étrangers souhaitant se perfectionner en français.

Les disciplines initialement annoncées sont les suivantes : littérature classique, littérature moderne, institutions de la France contemporaine, grammaire de la langue française, diction et élocution.

Inaugurés le  et terminés le , sanctionnés d’autre part par deux diplômes – un diplôme d’aptitude à l’enseignement du français et un certificat d’assiduité - ces cours sont suivis avec le plus vif intérêt par une cinquantaine d’auditeurs et d’auditrices.

Les cours se développent et Ferdinand Brunot, alors directeur des cours, souligne leur importance pédagogique en écrivant en 1897 dans un rapport « Notre École devient une sorte d’École normale des professeurs de français à l’étranger ».

Ouverture de l’École pratique 

Les locaux du 186 boulevard Saint Germain se révèlent insuffisants en raison de la prospérité croissante des cours de vacances.

Plusieurs membres du Bureau conçoivent l’idée d’ouvrir des cours permanents, qui augmenteraient le prestige de l’Association et lui fourniraient un important surcroît de ressources. Ferdinand Brunot, insiste notamment sur la nécessité d’offrir aux auditeurs étrangers un équipement moderne, comportant au moins «une bibliothèque et un laboratoire de phonétique expérimentale pratique » .

L’École pratique ouvre le  au 101 boulevard Raspail. Un enseignement permanent de la langue française y est dispensé. Le principal dispositif utilisé pour organiser le nouvel établissement consiste à grouper les étudiants en deux sections :

 une section préparatoire, à l’intention de ceux qui ne savent pas le français ou qui le savent mal. L’enseignement qui y est donné est essentiellement pratique et vise à enseigner « la langue usuelle, parlée et écrite ».

 une section supérieure, destinée à ceux qui, ayant appris le français dans leur pays, ont besoin de compléter leurs connaissances théoriques et pratiques. Le perfectionnement qu’ils reçoivent prépare ces étudiants à suivre les cours de la Sorbonne.

Un centre de direction et de recherche pédagogiques 

Si l’École de Paris est d’abord un établissement d’enseignement, elle devient progressivement un centre pédagogique.

Ainsi elle propose notamment à partir de 1948 des cours de professorat, s’adressant à des étudiants d’un niveau déjà élevé (celui du baccalauréat français), à qui, au cours d’une formation accélérée de cinq mois, on donne le minimum de connaissances linguistiques et de pratique pédagogique nécessaire pour enseigner le français. Ce cours aboutit à un examen sanctionné par le diplôme du brevet d’aptitude à l’enseignement du français hors de France (aujourd’hui le DPAFP – diplôme professionnel de l’Alliance française Paris Île-de-France) et rencontre un succès grandissant.

Elle accueille donc des étudiants qui se destinent à être professeurs mais reçoit aussi des professeurs déjà en fonction, notamment au cours des stages d’été, conçus dès 1955 et qui existent encore aujourd’hui.

Les grandes dates de l’Alliance Française de Paris 

  : Fondation de l’Alliance Française à Paris.
 1886 : L’Alliance Française de Paris est reconnue d’utilité publique.
 1894 : Premiers cours au 215 boulevard Saint-Germain.
 1919 : L’Alliance Française quitte ses locaux du boulevard Saint-Germain. Ouverture de l’École pratique de langue française au 101 boulevard Raspail à Paris. Un enseignement permanent de la langue française y est dispensé : succès immédiat.
 1940 : Les archives de l’Alliance Française sont emportées à Berlin par les nazis.
 1944 : Réouverture de l’Alliance Française de Paris après la guerre.
 1948 : Création du cours de professorat.
 1955 : Ouverture des stages d’été destinés aux professeurs de français.
 1967-68 : Construction d’un nouveau bâtiment abritant des salles de classes supplémentaires au 34 rue de Fleurus (rue perpendiculaire au boulevard Raspail).
 1979 : Année record avec  étudiants à l’école de Paris, 127 nationalités sont représentées.
Agrandissement du bâtiment rue de Fleurus (numéros 34 et 35).
 2007 : La direction des ressources internationales (DRI) de la Fondation Alliance française est créée. L’école de Paris et la direction des ressources humaines et financières (DRHF) deviennent l’Alliance française Paris Île-de-France.
2019 : Vente du Bâtiment 34 rue de Fleurus
2020 : les MOOCs de l'Alliance Française Paris Île de France comptent  inscrits.
2020 : lancement de l'Académie, le portail de formation en ligne pour les enseignants de français du monde entier.

L’Alliance française Paris Île-de-France aujourd’hui

Sa position par rapport à la Fondation des Alliances Françaises 

Depuis 2007, année de création de la Fondation Alliance française, trois conventions régissent les relations entre la Fondation Alliance française et l’Alliance française Paris Île-de-France :

 une convention financière : l’Alliance française Paris Île-de-France accompagne financièrement la Fondation.
 une convention concernant les locaux : l’Alliance française de Paris a fait donation de son bâtiment boulevard Raspail à la Fondation au moment de la division en 2007
 une convention pédagogique : l’Alliance française Paris Île-de-France accompagne les Alliances françaises dans leurs projets de professionnalisation de leurs équipes pédagogiques et administratives. Plus de 40 missions annuelles sont ainsi effectuées à l’étranger.

Ses actions 

Le rôle de l’Alliance Française Paris Île-de-France s’articule autour de trois missions :

L’enseignement du français langue étrangère (FLE) 
L’Alliance Française Paris Île-de-France propose des cours de français général, des ateliers de français oral ou écrit, culturels et professionnels, des cours en entreprise et des formules personnalisées toute l’année pour tous les niveaux. Tous sont alignés sur les niveaux du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues).

L’Alliance Française est aussi centre de passation pour tous les diplômes délivrés par le ministère français de l’Éducation nationale pour certifier des compétences en français : DELF (Diplôme d’études en langue française), DALF (Diplôme approfondi de langue française) et TCF (Test de connaissance du français).

Elle est aussi centre d’examens agréé par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) pour le TEF (Test d'évaluation de français), le TEFaQ (Test d’Évaluation de Français adapté au Québec) et les DFP (Diplômes de Français Professionnel)

La formation, initiale ou continue, des professeurs de FLE 
Près de  professeurs du monde entier sont formés, sur place ou à distance, chaque année via différents programmes : stages d’été, formations à la carte, stage d’observation…

Elle délivre des diplômes spécifiques pour les professeurs, tel que le DAEFLE (Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère), qu'elle a créé en collaboration avec le Centre national d'enseignement à distance (Cned). Les cours se font en ligne en utilisant la plate-forme du CNED, mais l'examen final se fait en personne, dans un des centres de passation de Alliance Française. Il y a aussi un diplôme qui lui est propre : le DPAFP (Diplôme professionnel de l’Alliance Française Paris Île-de-France en français langue étrangère), anciennement le Professorat.

De même, elle propose des stages pédagogiques l’été ou des stages à la carte pour les professeurs de FLE qui souhaitent approfondir leurs connaissances. 

En juillet 2020, l'Alliance Française Paris île-de-France lance l'Académie, un portail de formation et d'échanges professionnels en ligne à destination des professeurs de français du monde entier.

L’accompagnement des Alliances françaises et des Instituts français 
Opérateur pédagogique privilégié de la Fondation Alliance française et de l'Institut Français, l’Alliance Française Paris Île-de-France accompagne les Alliances Françaises et les Instituts français du monde entier dans leurs projets de professionnalisation de leurs équipes pédagogiques et administratives. Près de 40 missions sont ainsi effectuées à l’étranger chaque année par les 20 enseignants-formateurs de l’Alliance Française Paris Île-de-France.

La reconnaissance de l’expertise pédagogique 

Passionnés de langue et de culture française, les 105 professeurs de l’Alliance Française Paris Île-de-France sont diplômés de l’enseignement supérieur et spécialisés dans l’enseignement du français langue étrangère. Plusieurs d’entre eux sont auteurs de méthodes d’apprentissage chez les plus grands éditeurs comme Hachette FLE ou CLE International.

L'Alliance Française Paris Île-de-France a reçu en 2008, en 2012 et en 2022 le label « Qualité français langue étrangère », délivré tous les quatre ans par le CIEP (Centre international d'études pédagogiques), avec une note maximale dans tous les critères étudiés (accueil des étudiants, qualité des enseignants et des cours proposés, des locaux et de la gestion de l'école). 

Elle est aussi cofondateur d’ALTE, association qui comprend certaines des plus prestigieuses institutions européennes dans le domaine de l’évaluation en langue étrangère.

Depuis 2011, elle a mis en place des blogs pédagogiques en partenariat avec la revue Le Français dans le monde et la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (pour le FOS). Différents thèmes sont proposés : le numérique, le français précoce, les nouveaux enseignants et le français sur objectifs spécifiques.

En 2013, l'Alliance Française Paris Île-de-France participe à la création du portail Parlons français c'est facile aux côtés du Centre international d'études pédagogiques, du CAVILAM Alliance française de Vichy (Centre d’approches vivantes des langues et des médias), du Centre de linguistique appliquée de Besançon (CLA, de l'Institut français, de TV5 Monde et la Fondation Alliance française.Le site est animé par TV5 Monde. Parlons français c’est facile est une initiative du Ministère des affaires étrangères.
Ce nouveau site propose des parcours d'apprentissage du français construits autour de Webdocumentaires originaux : jeux, défis, tests, etc.

Depuis 2017, l’Alliance Française Paris Île-de-France a réalisé la collection de MOOC (Massive Open Online Course) « Vivre en France » et « Travailler en France » en partenariat avec le ministère de l'Intérieur. Ces cours en ligne, disponibles sur la plateforme France université numérique (FUN), permettent d’accompagner les primo-arrivants vers les niveaux A1, A2 et B1 du CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues).

Ses services

Équipements 
L’Alliance Française Paris Île-de-France met à la disposition de ses étudiants un laboratoire de phonétique doté d’outils modernes et performants et offrant des séances personnalisées adaptées pour tous les niveaux.

Plusieurs de ses salles de classes (34 au total) sont également équipées de Tableaux numériques interactifs (TNI) pour un apprentissage moderne et performant.

Hébergement 
L’Alliance Française Paris Île-de-France propose diverses solutions d"hébergement à ses étudiants et à ses stagiaires : hébergement en famille pour une immersion totale, chambre en résidences universitaires, appartements, résidences hôtelières, etc.

Centre de ressources multimédia 
Le Centre de ressources multimédia de  est réparti sur quatre niveaux consacrés à l’apprentissage du français et la découverte de la culture française : espace cinéma, outils multimédias, livres, musique, presse…

Activités culturelles 
L’Alliance Française Paris Île-de-France propose régulièrement à ses étudiants et à ses stagiaires des activités culturelles, organisées dans ses locaux (séances de ciné-club, expositions…) ou à l’extérieur : visites de Paris, visites de musées, sorties au théâtre…

Ses publics 
L'Alliance Française Paris Île-de-France travaille aussi bien avec des individuels, des ministères, des organismes publics qu’avec des écoles / universités ou encore de grandes entreprises qu’elle accompagne dans leur volonté d’améliorer la maîtrise de la langue en milieu professionnel. Elle est centre de formation continue reconnu.

Les étudiants individuels en cours de FLE (Français langue étrangère) 
L’Alliance Française Paris Île-de-France accueille chaque année près de  étudiants de 160 nationalités différentes.

Nationalités les plus représentées :
 Américains 
 Italiens 
 Brésiliens 
 Espagnols
 Britanniques
 Japonais

  Les étudiants individuels de l'Alliance française Paris Île-de-France
  Témoignages des étudiants de l'Alliance française Paris Île-de-France

Les entreprises et les organismes 
L'Alliance Française Paris Île-de-France collabore chaque année avec plus de 600 entreprises et organismes qui envoient leurs collaborateurs non francophones se perfectionner en français, dans le cadre de leur plan de développement des compétences ou du Compte Personnel de Formation (CPF) par exemple.

  Les entreprises et organismes clientes de l'Alliance française Paris Île-de-France

Les professeurs de FLE 
L’Alliance Française Paris Île-de-France est l’une des plus anciennes écoles de formation d’enseignants. Elle propose des formations professionnalisantes reconnues pour enseigner le FLE. 
En formation initiale ou continue, elle reçoit chaque année  professeurs du monde entier, qui viennent acquérir ou parfaire leurs méthodes d'enseignement. 

L'Alliance Française Paris Île-de-France offre des formations certifiantes pour devenir professeur de français : le DPAFP, en présentiel, diplôme professionnel de l'Alliance Française Paris île-de-France, et le DAEFLE, à distance, en partenariat avec le CNED, diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère.
 Les formations pour professeurs de l'Alliance française Paris Île-de-France

Les cadres du réseau culturel français à l'étranger 
La formation sanctionnée par le DAMOCE (Diplôme d’Aptitude au Management d’Organismes Culturels et Educatifs) est offerte chaque année à Paris et peut-être parfois délocalisée dans des Alliances françaises ou Instituts Français à l'étranger. Elle vise à former les cadres et futurs cadres du réseau culturel français à l'étranger.

Les Alliances françaises et les Instituts français 
Première Alliance historique du réseau mondial qui représente près de 900 associations sur les cinq continents, l'Alliance française Paris Île-de-France collabore de façon très régulière avec les Alliances françaises et les Instituts français du monde entier : formations enseignants et du personnel administratif et pédagogique, sur place à Paris ou localement dans les Alliances; mise à disposition d'outils pédagogiques, et accueil des étudiants inscrits dans les Alliances Françaises et les Instituts français à l'étranger.

L'Alliance française Paris Île-de-France reçoit des étudiants de tout le réseau Alliance Française issus par exemple de Cuernavaca (Mexique), de Madrid (Espagne) et de Rio de Janeiro (Brésil).

Conseil d’administration 
Bureau (au 7 novembre 2019) :
Président 
 Yves Portelli, directeur général de l'OPCO Atlas

Vice-président 
 Pierre Grégory, professeur des universités honoraire

Secrétaire  
 Roger Pilhon, ancien directeur adjoint du CIEP

Trésorier général 
 Jean Ozonder, gestionnaire de patrimoine – conseil financier et en investissements, engagé dans le Rotary International

Membres (élus le ) 
 Catherine Emprin-Charrier, directrice générale chez BETC
 Marc Boudin, délégué général à Union des Français de l'étranger
 François Bourin, éditeur
 Agnès de Forges, ancienne chargée d’étude à l’IFOP et au CIC
 Nicole Gnesotto, présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de Défense nationale, professeur, titulaire de la chaire sur l’Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
 Michèle Jacobs-Hermès, directrice de la Francophonie – TV5 Monde
 Alain-Pierre Degenne, président de la Fondation Alliance française
 Sylvie Marcé, ancienne directrice générale de Humensis (Éditions Belin et Puf) et membre du Bureau du SNE, commissaire générale des États généraux du livre en langue française

Notes et références

Liens externes 
  
  Site officiel de la fondation Alliance française
 Parlons français c'est facile
 Blog pédagogique - jeunes enseignants
 Blog pédagogique - Français et multimedia
 Blog pédagogique - le Français sur objectifs spécifiques
 Blog pédagogique - le Français précoce

Alliance française